Голояд — українське прізвище. Відомі носії:

 Голояд Володимир Григорович (1913—1944) — співробітник головної референтури СБ при Проводі ОУН.
 Голояд Галина Омелянівна (1922—2003) — діячка ОУН-УПА, поетеса.
 Голояд Мирон Григорович (1910—1944) — заступник референта Служби Безпеки Проводу ОУН.
 Голояд Павло Григорович (1906—1932) — діяч ОУН, страчений польською владою.

Українські прізвища